Basílica de São Domingos — em Bolonha
 Basílica de São Domingos (Siena)
 Convento de San Domenico (Fiesole)
 Chiusano di San Domenico — comuna italiana na Campânia

Desambiguações de templos
Desambiguações de topônimos